Tegalrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 111,28), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 111,11), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,88), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,99), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,76), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,65), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 111,64), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,21), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,24), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 111,10), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 112,07), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 112,32), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 113,81), 

Robotskapade Indonesienförgreningar